Составы команд-участниц чемпионата мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 2011 были окончательно определены только 18 декабря 2011 года, в день начала турнира, когда свои заявочные листы подали Финляндия и Казахстан. В чемпионате имели право принимать участие хоккеисты не старше 23 лет. Заявочный список ограничивался 18 позициями, в том числе должно быть заявлено два вратаря, но в заявке на матч можно было включить только 16 хоккеистов.

Самым возрастным участником первенства стал форвард молодёжной сборной Казахстана Пётр Грибанов, которому на момент начала чемпионата было 22 года 10 месяцев и 4 дня. Самый юный хоккеист чемпионата также представлял Казахстан — нападающему Максиму Утебалиеву на дату начала турнира исполнилось 16 лет 6 месяцев и 28 дней.

Россия 
Сборная России 5 декабря 2011 года, первой из команд-участниц огласила официальный список игроков из 18 человек, которые должны были принять участие в чемпионате мира. Однако, в итоге в заявочный список не был внесён 18-летний защитник красногорского «Зоркого» Вадим Васильев, который был включён в состав юниорской сборной для участия в январском чемпионат мира среди юниорских команд. Таким образом, цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира защищали 17 человек.

Все игроки российской сборной представляли клубы Суперлиги чемпионата России; больше всего игроков — семь, делегировал красногорский «Зоркий». Для проведения чемпионата мира и подготовки молодёжной сборной к турниру в календаре розыгрыша Суперлиги был предусмотрен перерыв с 13 по 23 декабря.

Казахстан 
Базовым клубом молодёжной сборной Казахстана является «Акжайык», выступающий в Высшей лиге — втором по силе дивизионе чемпионата России по хоккею с мячом. Клуб из Уральска делегировал в сборную не только 11 хоккеистов, но и второго тренера клуба Дмитрия Иванникова, который возглавил молодёжную сборную. Кроме того, защищать цвета Казахстана были приглашены несколько молодых российских игроков из ульяновской «Волги» и кировской «Родины».

Возраст и клубная принадлежность игроков приведены на дату подачи заявки — 18 декабря 2011 года.

Финляндия 
Состав сборной Финляндии для участия в первенстве был определён 14 декабря 2011 года. В команду были вызваны 16 хоккеистов, 14 из которых представляли национальный чемпионат Финляндии и двое — шведские клубы.

|}
Возраст и клубная принадлежность игроков приведены на дату подачи заявки — 18 декабря 2011 года.

Швеция 
Тренер молодёжной сборной Швеции Ханс Острем объявил окончательный состав молодёжной сборной, которой предстоит принять участие в чемпионате мира, 8 декабря 2011 года. Под знамёна шведской сборной были призваны 16 хоккеистов, представляющих клубы Швеции как Экстралиги, так и низших дивизионов. Сборная практически не имела времени на подготовку турниру, так ещё 16 декабря, за два дня до начала чемпионата, шведские игроки принимали участие в очередном туре национального первенства.

Возраст и клубная принадлежность игроков приведены на дату подачи заявки — 17 декабря 2011 года.

Статистика

Национальные хоккейные лиги по количеству игроков 
Больше половины игроков, принявших участие в играх чемпионата мира, представляла клубы, выступающие в Суперлиге и Высшей лиги России (в первенстве команд Высшей лиги России выступает в том числе и казахский «Акжайык»).

Клубы по количеству игроков

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Составы
2011 год в хоккее с мячом
Спорт в России в 2011 году